Gregorio López Madera puede referirse a:

 Gregorio López Madera (siglo -1595), médico español.
 Gregorio López Madera (1562-1649), jurista español, hijo del anterior.